Гавейн Джонс (; род. 11 декабря 1987, Китли) — английский шахматист, гроссмейстер (2007).

Шахматная карьера 
Чемпион Великобритании 2012 и 2017 гг.

В составе сборной Англии участник шести шахматных олимпиад (2008—2018 гг.), командных чемпионатов Европы 2015 и 2017 гг., командного чемпионата мира 2019 г.

Победитель чемпионата Содружества наций 2011 г.

Участник чемпионатов мира по блицу 2015 и 2018 гг., чемпионата мира по рапиду 2018 г.

Участник Кубка мира ФИДЕ 2019 г.

Личная жизнь 
Жена — С. Маророа (род. 1991), международный мастер, чемпионка Новой Зеландии 2006 г. Поженились в 2012 г.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Англии